KBT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kaben (Stati Uniti)